Canti ist der Familienname folgender Personen:

 Edoardo Canti, italienischer Komponist 
 Giovanni Canti (1653–1716) italienischer Maler